Jouve est un nom propre français.

Patronyme 

 Auguste Jouve (1854-1936), photographe français ;
 Claude Auguste Jouve (1821-1891), est un homme politique français ;
 Edmond Jouve (1937-), universitaire et juriste français ;
 François Jouve (1881-1968), conteur et écrivain français ;
 Georges Jouve (1910-1964), céramiste français ;
 Géraud Jouve (1901-1991), journaliste, résistant, homme politique et diplomate français ;
 Jacques Jouve (1932-2014), homme politique français ;
 Mathieu Jouve Jourdan (1746-1794), révolutionnaire français ;
 Marguerite Jouve (1903-1963), journaliste et romancière française ;
 Paul Jouve (1878-1973), peintre et sculpteur français ;
 Pierre Jean Jouve (1887-1976), écrivain, poète, romancier et critique français ;
 Pierre Jouve (1943-), peintre, écrivain, photographe, réalisateur de télévision et journaliste français ;
 Raymond Jouve (1886-19??), footballeur français ;
 Richard Jouve (1994-), fondeur français ;
 Roger Jouve (1949-), footballeur français ;
 Sébastien Jouve (1982-), kayakiste français ;
 Vincent Jouve (19??-), chercheur en théorie littéraire français ;
 Virginie Jouve (1983-), triathlète française.

Divers 
 Groupe Jouve, imprimeur-éditeur fondé en 1903, pôle européen de numérisation industrielle de documents et de données, traitement d'image, diffusion électronique 
 (77441) Jouve, astéroïde de la ceinture principale
 Clos Jouve, haut lieu de la Boule lyonnaise, situé à la Croix Rousse, dans le  de Lyon
 , firme automobile de la première moitié du , fabricant de la Jouvie

Patronyme français